Добровольчество — в широком смысле: вид добровольной деятельности, см. Волонтёрство

Идеология 
Добровольчество (Белое движение) — идейное течение в Белом движении.